Пайндейл ():

Топонимы 

 Пайндейл (Альберта) — Канада
 Пайндейл (Новая Зеландия)

 Соединённые Штаты Америки:
 Пайндейл (Аризона)
 Пайндейл (Вайоминг)
 Пайндейл (Калифорния)
 Пайндейл (бывший город), Калифорния
 Пайндейл (Нью-Мексико)